Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2017 года прошли 5 и 6 августа в британском Лондоне на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом мира в толкании ядра являлся Джо Ковач из США.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+1:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20,75 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 5 августа 2017 года. В сектор вышли 32 участника.

Финал 
Основные соревнования в толкании ядра у мужчин состоялись 6 августа 2017 года. По уровню показанных результатов турнир стал одним из лучших в истории. Впервые на легкоатлетических соревнованиях сразу семь человек толкнули ядро за 21 метр. Были показаны лучшие результаты для мест с пятого по одиннадцатое. 

Золотую медаль выиграл Томас Уолш из Новой Зеландии. Дальше него в финалах чемпионата мира отправляли снаряд только Вернер Гюнтёр в 1987 году (22,23 м) и Риз Хоффа в 2007-м (22,04 м). Действующий чемпион Джо Ковач занял второе место. В шестой попытке он толкнул ядро в район 22 метров, но судьи, несмотря на протесты американца, не засчитали этот бросок, так как зафиксировали заступ за пределы круга для метания. Аналогичная ситуация произошла с соотечественником Ковача Райаном Краузером: его попытка к 22 метрам была не засчитана, и лидер мирового сезона остался только на шестом месте. Хорват Стипе Жунич добился первого крупного успеха в своей карьере. Он 2 сантиметра уступил своему личному рекорду, но результата 21,46 м оказалось достаточно для бронзовой медали.

Примечания

Ссылки 
 

толкание
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике